Николай Васильевич Дегтярёв (25 ноября 1903 года, д. Еремейцево, Рыбинский уезд, Ярославская губерния — 20 апреля 1971 года, Ленинград) — советский военный деятель, Полковник. Герой Советского Союза.

Начальная биография 
Родился 25 ноября 1903 года в деревне Еремейцево ныне Мышкинского района Ярославской области в крестьянской семье.

Окончил сельскую школу и в 1922 году — два курса педагогического техникума.

Работал конторщиком, рабочим лесопильного завода «Свобода» в Рыбинске Ярославской области.

Жил в Ленинграде, где работал главным бухгалтером швейной фабрики имени Володарского.

Военная служба

Довоенное время 
С 1926 по 1928 годы и с 1939 года служил в рядах РККА.

Принимал участие в советско-финской войне.

Начальник штаба дивизиона 302-го гаубичного артиллерийского полка (7-я армия, Северо-Западный фронт) старший лейтенант Николай Дегтярёв 22 декабря 1939 года, находясь на передовой, в критический момент боя поднял солдат в атаку.

20 января 1940 года огнём батареи уничтожил дот.

В ходе войны старший лейтенант Дегтярёв с передовой корректировал артиллерийский огонь батарей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство старшему лейтенанту Николаю Васильевичу Дегтярёву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 441).

Великая Отечественная война 
С началом Великой Отечественной войны Николай Васильевич Дегтярёв находился в действующей армии.

В 1942 году окончил ускоренный курс Военной академии Генерального штаба. В том же году вступил в ряды ВКП(б).

В 1945 году принимал участие в советско-японской войне.

Послевоенная карьера 
После войны служил на командных и преподавательских должностях.

В 1947 году окончил Высшие академические курсы при Артиллерийской академии.

В 1956 году полковник Н. В. Дегтярёв вышел в отставку. Жил в Ленинграде. Умер 20 апреля 1971 года. Похоронен на Северном кладбище (Восточный участок).

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»;
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Кутузова 2 степени;
 орден Красной Звезды;
 медали.

Память 
Имя Героя высечено на памятнике в Рыбинске на Аллее Славы.

Примечания

Ссылки 
 
 [www.az-libr.ru/Persons/453/97d88af5/index.shtml Николай Васильевич Дегтярёв на сайте «az-libr.ru»].

Члены КПСС
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии Генерального штаба